Erdoğan (se prononce Erdo'an) est un prénom masculin turc, utilisé notamment par les Turcs et les Azerbaïdjanais comme nom de famille.

Homonymies

Prénom 
 Dogan Erdogan Padar (né en 1988), acteur allemand
 Erdoğan Atalay (né en 1966), acteur allemand
 Erdoğan Ercivan (né en 1962), écrivain allemand
 Erdoğan Yeşilyurt (né en 1993), footballeur allemand

Patronyme 
 Aslı Erdoğan (née en 1967), romancière turque et militante pour les droits de l’homme.
 Gülben Erdoğan, (née en 1972), chanteuse, actrice, présentatrice de télévision turque.
 Emine Erdoğan (née en 1955), femme du président de la république de Turquie Recep Tayyip Erdoğan.
 Ertuğrul Erdoğan (né en 1968), entraîneur turc de basket-ball.
 Mert Erdoğan (né en 1989), footballeur turc.
 Ömer Erdoğan (né en 1977), footballeur turc.
 Ömer Erdoğan (né en ?), ichtyologiste turc.
 Recep Tayyip Erdoğan (né en 1954), président de la république de Turquie.
 Şaziye Erdoğan (née en 1992, haltérophile turque.
 Serkan Erdoğan, (né en 1978), joueur de basket-ball turc.
 Sinem Erdoğan, (née en 1986), joueuse de volley-ball turque.
 Yılmaz Erdoğan (né en 1967), réalisateur de film turc.

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc